Allan (ou Alan)  Maclean (ou McLean) peut désigner :

Politique 
 Allan McLean (1752-1847), homme politique du Haut-Canada ;
 Allan McLean (1840-1911), premier ministre australien de Victoria ;
  (1875-1959), homme politique conservateur britannique ;
 Allan M.A. McLean (1891-1969), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Allan Kenneth McLean (né en 1937), homme politique canadien de l'Ontario ;
 , homme politique de Jersey ;

Autres 
  (1645-1674), baronnet de Nouvelle-Écosse ;
  (1710-1783), baronnet de Nouvelle-Écosse ;
 Allan Maclean de Torloisk (1725-1798), jacobite et général britannique ;
  (1822-1907), philanthrope néo-zélandais ;
  (1899-1968), joueur australien de football australien ;
  (1911-2003), joueur néo-zélandais de cricket ;
  (1922-1989), écrivain et activite britannique.